Dossajew ist der Familienname folgender Personen:
 Farid Dossajew (* 1933), ehemaliger sowjetischer Schwimmer
 Jerbolat Dossajew (* 1970), kasachischer Politiker